Ле-Мінії́к-сюр-Ранс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на захід від Парижа, 60 км на північний захід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 578 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1442,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії
 Вільям Діксон  — продюсер, оператор, режисер, актор німого кіно

Галерея зображень

Посилання 

 Ле-Мініїк-сюр-Ранс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Мініїк-сюр-Ранс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен